Jornal do Commercio Football Club foi uma agremiação esportiva, fundada a 28 de outubro de 1922, na cidade do Rio de Janeiro por funcionários do Jornal do Commercio.

História
Possuía sede na Gamboa e praça de esportes na Avenida Francisco Bicalho, 313, em Santo Cristo. Disputou por algum tempo o campeonato da Liga Graphica de Sports, que reunia funcionários ligados a times de jornais e gráficas, caso do Sport Club Pimenta de Mello, A Noite Football Club e Papelaria União.

Em 1928, ingressou na Liga Metropolitana de Desportos Terrestres (LMDT), fundada em 1908, e que até 1924 organizou o Campeonato Carioca com grandes clubes. Porém, de 1925 em diante passou a contar apenas com pequenas agremiações. A melhor participação do Jornal do Commercio nesse campeonato foi em 1931, ao terminar em terceiro lugar, atrás do campeão Oriente Atlético Clube e do Sportivo Santa Cruz (o campeão de 1930). Sagrou-se campeão do Torneio Início com a seguinte campanha: 1 a 0 no Deodoro (quartas-de-final), 1 a 0 do Oriente (semifinal) e 0 a 0 com o Sportivo Santa Cruz na finalíssima (no critério de desempate, 3 escanteios a 0). O time campeão: Américo, Armando e Figueiredo; Noé, Paulo e Jorge; Miguel, João, Edgar, Oscar e Bira.

A equipe veio a desaparecer em meados dos anos 30, embora seu campo, usado em várias competições, ainda fosse chamado de “campo do Jornal do Commercio”. No final da década, o mesmo foi comprado pela Leopoldina Railway Athletic Association, agremiação vizinha. Hoje o terreno pertence à CEG, próximo à Rodoviária Novo Rio).

Títulos
 1931 - Campeão Carioca do Torneio Início da Liga Metropolitana de Desportos Terrestres (LMDT);

Clubes de futebol extintos da cidade do Rio de Janeiro
Clubes de futebol fundados em 1922
Fundações no Brasil em 1922